Contra-expertise (recht), een tegenonderzoek door een deskundige op verzoek van bijvoorbeeld de verdachte
 Contra-expertise (sport), een tegenonderzoek nadat een sporter positief heeft getest op doping
 Contra-expertise (verzekering), een tegenonderzoek door een schade-expert
 Contra-expertise (zorg) of second opinion, het raadplegen van een tweede huisarts of medisch specialist

Zie ook 
 Collegiale toetsing, kritische beoordeling van een (geschreven) werk door vakgenoten